Stenholm ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Stenholm (* 1938), US-amerikanischer Politiker
 Stig Stenholm (1939–2017), finnischer Physiker